Narva može značiti:

 Narva (grad), grad u Estoniji, na granici s Rusijom
 Narva (rijeka), rijeka koja teče granicom Estonije i Rusije i utječe u zaljev Narva
 zaljev Narva, zaljev na granici Estonije i Rusije 
 Narva (jezero), umjetno jezero u Estoniji
 Narva-Jõesuu, grad u Estoniji